Стэнли Корсмейер (; 8 июня 1950 г., Бирдстаун, Иллинойс — 31 марта 2005 г., Бостон) — американский онколог, пионер изучения апоптоза. Профессор  и Гарвардской медицинской школы, член Национальных Академии наук (1995) и Медицинской академии США, а также Американского философского общества (2002).

Биография 
Родился в семье фермеров-животноводов. Учась в школе, он собирался стать ветеринаром. Однако в Иллинойсском университете один из его наставников направил его внимание на биологические науки и он перешёл на . Он занимался биологией в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне и окончил его с соответствующей бакалаврской степенью (1972), а затем поступил в медицинскую школу Иллинойсского университета в Чикаго и получил там степень доктора медицины в 1976 году. В 1976—1979 гг. являлся интерном и работал в больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско. С 1979 по 1986 год фелло-исследователь Национального института рака, первоначально поступил туда в качестве постдока (до 1982), достиг там должности старшего исследователя. В 1985 году вместе с коллегами идентифицировал ген Bcl-2. В 1986 году возглавил подразделение молекулярной онкологии Университета Вашингтона в Сент-Луисе. С 1998 года именной профессор патологии (Sidney Farber Professor of Pathology)  и Гарвардской медицинской школы. На протяжении 19 лет являлся исследователем Медицинского института Говарда Хьюза (с 1986). Также являлся научным консультантом биотехнологической компании IDUN Pharmaceutical, Inc. (была продана Pfizer, Inc.).

Член Американской академии искусств и наук (2000).

Автор более 250 научных работ.

Умер от рака лёгких (он никогда не курил). Жена Сьюзан, двое сыновей. Его близким другом был Нобелевский лауреат Роберт Хорвиц.

Награды и отличия 
  (1993)
 E. Donnall Thomas Prize,  (1996)
  for Distinguished Achievement in Cancer Research (1997)
 , American Society for Clinical Investigation (1998, первый удостоенный, получила его имя)
  (1998)
 Премия Луизы Гросс Хорвиц (2000)
 Премия Уайли (2002, совместно с Робертом Хорвицем, первые удостоенные)
  (2003)
 Pezcoller Foundation-AACR International Award (2004)
  (2004), высшая награда Американского общества гематологии
 A. Clifford Barger Excellence in Mentoring Award Гарвардской медицинской школы (2004)
 Leukemia & Lymphoma Society’s de Villiers International Achievement Award

Примечания

Ссылки 
 https://news.harvard.edu/gazette/story/2006/05/stanley-j-korsmeyer/
 https://www.hhmi.org/news/stanley-j-korsmeyer-md-pioneered-study-programmed-cell-death
 https://www.beardstown.com/vimages/shared/vnews/stories/58bed26282c8f/Tribute__1.pdf

Умершие от рака лёгкого
Онкологи по алфавиту
Онкологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
профессора Гарвардского университета
Доктора медицины
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты премии Уайли
Выпускники Иллинойсского университета в Чикаго
Лауреаты премии Чарльза Мотта
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе